Плешанов — русская фамилия.

Известные носители:
 Плешанов, Андрей Сергеевич (1941—2011) — доктор биологических наук, профессор, специалист в области лесной экологии.
 Плешанов, Максим Михайлович (1770—1858) — русский купец и меценат.
 Плешанов, Павел Фёдорович (1829—1882) — русский живописец.
 Плешанов, Сергей Львович (1926—2018) — советский и российский государственный и политический деятель.